Bruchidius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Friedrich Julius Schilsky 1905. Bruchidius ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Bruchidius